Les bosons sont une famille de particules de matière. Le boson de Higgs en est un type particulier, le boson de Schwinger en est un type fictif. Les bosons présentent des comportements collectifs caractéristiques similaires au photons.
 Boson est un jeu de stratégie guerrier en 3D et en temps réel pour les systèmes Linux, basé sur l'environnement KDE.

Personnages historiques
 « Boson » est le nom de plusieurs personnages historiques, dont une dynastie d'origine lotharingienne :
 Boson l'Ancien, fondateur de la dynastie des Bosonides (noblesse franque) à laquelle se rattache les suivants.
 Boson de Provence, duc puis roi de Provence après l'usurpation du pouvoir carolingien en instaurant une royauté élective en 879. Ce maître de guerre lotharingien est nommé Boson V par les généalogistes des Bosonides.

Comte et(ou) prince de Provence 
 Boson d'Arles dit Boson d'Arles, neveu du précédent (?), comte de Provence de 926 à 936, frère (ou demi-frère ?) d'Hugues d'Arles. Il est Boson VI par certains généalogistes qui supposent une filiation avec les Bosonides. Cette filiation ne serait qu'une inspiration spirituelle.
 Boson II d'Arles appelé aussi Boson VII de Provence, comte de Provence de 948 à 968.
 Boson , frère de Raoul  et gendre du Boson d'Arles
 Boson d'Arles, marquis de Transjurane

Gingis a donné l’Histoire de la dynastie Bosonides, Lausanne, 1851.

Comtes de La Marche et de Périgord
C'est également un prénom dynastique dans la première maison de comtes de la Marche, qui donna aussi des comtes de Périgord.

 Boson le Vieux, marquis et comte de Périgord (v. 955-988).
 Boson II, comte de La Marche et de Périgord (988-1008)
 Boson III, comte de La Marche (1088-1091)
 Boson IIII, comte de Périgord (1155-1166)

La maison de Talleyrand-Périgord, qui descend peut-être de Boson le Vieux, utilisa ce prénom au .
 Boson de Talleyrand-Périgord, prince de Sagan (1832-1910), dont le prénom inspira à Marcel Proust le nom de Basin, duc de Guermantes.

Vicomtes d'Aoste et seigneurs de Challant 
 Boson  Vicomte d'Aoste († 1125)
 Boson II de Challant  († vers 1191)
 Boson III de Challant († 1239)
 Boson IV de Challant († 1259)

Autres 
 Boson  de la Porte Saint-Ours évêque d'Aoste vers 1097 1114
 Boson II de la Porte Saint-Ours évêque d'Aoste en 1143
 Boson, un cardinal français du .
 Gontran Boson, un gouverneur d'Auvergne impliqué dans la révolte de Gondovald en 584.
 Matilda Boson, une handballeuse suédoise.
 

Homonymie de patronyme